Открытие (фильм, 1973) — фильм производства СССР.
 Открытие (фильм, 1993) — фильм производства Канада-США, оригинальное название «The Breakthrough».
 Открытие (фильм, 2017) — фильм производства США, оригинальное название «The Discovery».